Сума́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 100 км на північний схід від Ліможа, 37 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 580,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суман на сайті французького Національного інституту географії
 Суман на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суман на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суман на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез